Маркелово — название населённых пунктов в России:

 Маркелово — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Маркелово — село в Шегарском районе Томской области.
 Маркелово — деревня в Сюмсинском районе Удмуртии.